Streamer (aus dem Englischen) steht für:

Datenverarbeitung:
 ein Bandlaufwerk in der Datenverarbeitung

Physik:
 Streamer (Geophysik), ein Messhilfsgerät, siehe Seismik#Seeseismik
 leitfähige Kanäle in einem Plasma, siehe Nichtthermisches Plasma

Angelsport:
 einen künstlichen Angelköder, siehe Fliegenfischen#Streamerfischen

Siehe auch:
 Stream
 Webvideoproduzent#Streamer